Сезон 2011/12 — 97-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 20-й в Премьер-лиге, а также 106-й год со дня основания футбольного клуба.

Составы команд

Основной состав 
</small>

Резервный состав

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  68 940 000

Зима 

Общие расходы:  21 800 000

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  22 299 200

Зима 

Общие доходы:  0

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы

Лето:  68 940 000

Зима:  21 800 000

Всего:  90 740 000

Доходы

Лето:  22 299 200

Зима:  0

Всего:  22 299 200

Прибыль

Лето:  46 640 800

Зима:  21 800 000

Всего:  68 441 800

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|-
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб

Тренерский штаб 

|}

Другая информация 

|}

Соревнования

Товарищеские матчи

Barclays Asia Trophy

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2011/12 — 20-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который длился с 13 августа 2011 года по 13 мая 2012 года. Для «Челси» это худший сезон с 2002 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам 

|}

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Как вице-чемпион Англии «Челси» автоматически получил право участвовать в групповом этапе турнира. Жеребьевка группового этапа была проведена 25 августа 2011 года в Монако. «Челси» попал в одну группу с третьим призёром чемпионата Испании «Валенсией», вице-чемпионом Германии «Байером 04» и чемпионом Бельгии «Генком».

Группа E 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2011/2012

Плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2011/2012

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2011/2012
Челси
2012